Milnesium swolenskyi — вид вымерших тихоходок из семейства Milnesiidae отряда Apochela, известный по инклюзу нью-джерсийского янтаря, датированного туронским веком мелового периода.

Вид описан в 2000 году по голотипу AMNH NJ-796 — остатку тела животного, заключённого в янтарь.

Виды Milnesium swolenskyi и Beorn leggi являются единственными видами тихоходок, известными в ископаемой летописи на 2010 год.

Примечания 

†
Вымершие животные
Фауна мелового периода
Инклюзы нью-джерсийского янтаря
Фоссилии, описанные в 2000 году